Chert/Xert kan syfta på:

Geografi

Spanien 

 Chert/Xert (kommun), Valencia, Província de Castelló, 
 Chert/Xert (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
  Cherta –en spansk kommun i den autonoma regionen Katalonien, se Xerta

Robotskapade Spanienförgreningar